Ла Меса дел Нопал има више значења:

 Ла Меса дел Нопал (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Меса дел Нопал (Окампо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Меса дел Нопал (Сантијаго), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику